Biografies:
 Adrià del Valle i Costa (Barcelona, 1872 - l'Havana, 1945), escriptor i periodista català 
 Diego Cañamero Valle (Campillos, província de Màlaga, 1956), sindicalista espanyol
 Emilio Menéndez del Valle (Madrid, 1945) advocat i polític espanyol
 Fernando del Valle
 Jonatan Valle Trueba (1984, Santander), futbolista càntabre 
 José Luis Cabrero Valle (Salamanca, 1965), futbolista castellà
 Josep Valle i Mas (Oliete, 1917 - Barcelona, 2005), futbolista català, nascut a l'Aragó 
 Laura López Valle (Valladolid, Espanya, 1988), nedadora de natació sincronitzada espanyola 
 Óscar García Valle (Madrid, 1973), futbolista i entrenador espanyol
 Ramón María del Valle-Inclán (Vilanova de Arousa, 1866 — Santiago de Compostel·la, 1936), dramaturg, poeta i novel·lista espanyol de la Generació del 98 
 Ramón Sánchez del Valle (Lluanco, 1968), futbolista i entrenador asturià 
 Xesús Cañedo Valle polític asturià, secretari general i fundador del Partíu Asturianista i estudiós d'Astúries
 Toponímia:
 Espanya:
 El Valle (Sòria), comarca de la província de Sòria
 El Valle (Granada), municipi de la província de Granada
 Valle de Abdalajís, municipi d'Andalusia a la província de Màlaga 
 Valle de Alcudia, comarca natural a la província de Ciudad Real a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa 
 Valle del Almanzora, comarca de la província d'Almeria (Espanya) 
 El Valle de Altomira, municipi de la província de Conca a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa 
 Valle del Ambroz, comarca d'Extremadura situada a la zona nord de la província de Càceres 
 Valle de los Caídos, monument funerari a la Serra de Guadarrama al municipi madrileny de San Lorenzo del Escorial
 Valle del Guadiato, comarca de la província de Còrdova 
 Valle del Guadalhorce o Algarbía, comarca de la província de Màlaga 
 Valle Gran Rey, municipi de l'illa de La Gomera a les illes Canàries 
 Valle de Hecho, municipi aragonès 
 Valle de Lecrín, comarca al centre de la província de Granada 
 Valle de Mena, municipi de la província de Burgos (Espanya) 
 Valle de la Puebla, subcomarca de la comarca de Sierra Norte de Madrid 
 Valle de Trápaga-Trapagaran, municipi de la província de Biscaia, País Basc
 Valle de Cerrato, municipi de la província de Palència (Espanya)
 Valle de Villaverde, municipi de la comunitat autònoma de Cantàbria
 Hospital Universitari Vall d'Hebron, comunament anomenat "el Valle" entre el personal castellanoparlant
 Estats Units:
 El Valle de Arroyo Seco, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nou Mèxic 
 La Valle (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin 
 Valle Vista, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Itàlia:
 Teatro Valle, teatre al Rione sant'Eustachio de Roma (Itàlia)
 Noruega:
 Valle (Aust-Agder), municipi noruec al comtat de Aust-Agder
 Argentina:
 Departament de Valle Grande, departament de la província de Jujuy a la República Argentina
 República Dominicana:
 El Valle, província de la República Dominicana